Saubermann oder Sauberfrau bezeichnet:
  eine ordentliche und anständige Person, siehe Anstand
 eine Person, die darauf achtet, dass die Moral gewahrt wird
 Tidyman (Symbol), ein international bekanntes Piktogramm